Denumirea de Bedeu se poate referi la:
 Bedeu, râu în România;
 Bedeu, sat în județul Hajdú-Bihar, Ungaria.